Stanisław Lipiński (1840-1883), rzeźbiarz
 Stanisław Lipiński (1874-1912), dziennikarz
 Stanisław Lipiński (1909-1974), operator filmowy
 Stanisław Lipiński (1946-2011), nauczyciel